Martinho ist der Familienname folgender Personen:
 Gilberto Martinho (1927–2001), brasilianischer Schauspieler
 Raphael Martinho (* 1988), italienisch-brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Preto Martinho
 São Martinho
 Martin